Galaktyka – teleturniej emitowany przez telewizję TVN od 24 marca 2002 roku w każdą niedzielę o godz. 13.45. Prowadzącym był Michał Gulewicz.

Format 
W teleturnieju udział brały trzy dwuosobowe drużyny. Ich zadaniem było udzielanie poprawnych odpowiedzi na zadane pytania, dotyczące życia gwiazd show-biznesu i plotek na ich temat (np. Co zdenerwowało Toma Cruise’a podczas ostatnich imienin?, Który z polskich aktorów dostaje największą gażę za rolę w filmie?). W przypadku poprawnej odpowiedzi drużyna otrzymywała punkty, w przypadku błędnej – punkty były odejmowane. 

Pod koniec każdego odcinka zapraszany był specjalny gość, który najpierw udzielał krótkiego wywiadu prowadzącemu i przedstawicielce tygodnika Gala, a następnie zadawał zawodnikom jedno pytanie, warte 20 punktów.

Wygrana drużyna przechodziła do ćwierćfinałów. Potem odbywał się półfinał i finał. Główną nagrodą w programie był samochód.

Przypisy 

Teleturnieje
Programy TVN